

Patronyme 

 Alf Ackerman (1929-2007), joueur de football sud-africain ;
 Bernice Ackerman (1925-1995), météorologue américaine, première présentatrice météo diplômée aux États-Unis et première femme météorologue au Laboratoire national d'Argonne ;
 Bettye Ackerman (1924-2006), actrice américaine ;
 Bruce Ackerman (1943-), spécialiste américain de droit constitutionnel américain ;
 Diane Ackerman (1948-), écrivaine américaine ;
 Galia Ackerman (1948-), écrivaine, historienne, journaliste et traductrice franco-russe ;
 Gary Ackerman (1942-), homme politique américain ;
 Gordon Ackerman (né en 1931), journaliste, écrivain et photographe américain ;
 Jean Ackerman (1903-1960), showgirl américaine ;
 Jean Baptiste Ackerman (né en 1790), fondateur de la Maison Ackerman en Maine-et-Loire ;
 Josh Ackerman (né en 1977), acteur et producteur américain ;
 Michael Ackerman (né en 1967), photographe américain ;
 Paul Ackerman (1908-1981), artiste peintre français, originaire de Roumanie ;
 Phyllis Ackerman (1893-1977), spécialiste américaine de l'art perse ;
  ;
 Rob Ackerman (né en 1961), joueur de rugby à XV, international gallois ;
 Robert Allan Ackerman (1944-2022), réalisateur américain ;
 Rodolphe Ackermann (1764-1834), libraire, inventeur, lithographe, éditeur et homme d'affaires anglo-allemand ;
 Thomas E. Ackerman, directeur de la photographie américain ;
 Will Ackerman (né en 1949), guitariste et impresario de compagnie de disque allemand.

Toponyme 

 Ackerman, une ville située dans le Mississippi, aux États-Unis ;
 Akkerman, nom turc de la ville de Bilhorod-Dnistrovskyï, dans l'oblast d'Odessa, en Ukraine.

Secteur viticole 
 Maison Ackerman, une maison française de vins de Loire
Patronyme juif